Osoby:
 Hans Großmann-Doerth – niemiecki prawnik

Zobacz też:
 Dörth